El término Montañas Blancas se puede referir a:

 las Montañas Blancas, una cadena montañosa que pertenece al sistema de los Montes Apalaches, en Nuevo Hampshire (Estados Unidos);
 el Parque Nacional Montañas Blancas, en Queensland (Australia); y
 las Montañas Blancas, una localización geográfica de los mundos fantásticos creados por J. R. R. Tolkien.